Крейл — посёлок в Нидерландах, в провинции Северная Голландия в общине Холландс-Крон.
 Крейл — село в Нидерландах, в провинции Флеволанд в общине Нордостполдер.
 Крейл — бывший королевский город в Шотландии, в округе Файф.